Stezko, Stetzko und auch andere Transliterationen, ist ein ukrainischer Familienname:

 Jaroslaw Stezko (1912–1986), ukrainischer Politiker
 Jaroslawa Stezko (1920–2003), ukrainische Politikerin